La Liverpool County Football Association Senior Cup, plus connue sous le nom de Liverpool Senior Cup, est une compétition de football entre les équipes de la ville de Liverpool (Angleterre). Trois clubs professionnels participent : Everton, Liverpool et Tranmere Rovers. Les clubs amateurs jouent avec leur équipe première alors que les clubs professionnels jouent généralement avec leur équipe réserve.

Palmarès

Bilan

Récentes finales

Notes et références

Lien externe
  Site officiel

Événement sportif à Liverpool